IAN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Bob Baker Memorial a Kiana, Alaska (Stati Uniti)
 International Article Number
 Ian  – variante del nome proprio di persona Giovanni
 Ian  – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Ian Barros da Silva  – giocatore brasiliano di calcio a 5